Флаг внутригородского муниципального образования город Ко́лпино в Колпинском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории и населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 24 июня 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 598.

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине полотнища — два к трём. В полотнище флага чередуются вертикальные полосы различные по ширине: красная, белая, чёрная, белая, красная, белая, чёрная, белая, красная. Соотношение ширины полос соответственно: 11/1,5/1/1,5/5/1,5/1/1,5/11.

В центральной красной полосе изображены три жёлтых (золотистых) пламени, языки пламени выделены красным контуром. Изображение всех элементов флага должно соответствовать утверждённому изображению флага».

Символика 
Золотые пламена указывают на заводскую промышленность Колпино.

Чёрные полосы символизируют железнодорожный путь Октябрьской железной дороги, проходящей через город.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и невинности.

Красный цвет — символ храбрости и неустрашимости.

Примечания 

Флаги с изображением пламени